Solenopsis — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Solenopsis (животное) — род муравьёв,
 Solenopsis (растение) — род растений семейства Колокольчиковые.